Il singolare maschile del torneo di tennis Cincinnati Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Steve Denton 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 John McEnroe (semifinali)
 Jimmy Connors (semifinali)
 Ivan Lendl (campione)
 Steve Denton (quarti di finale)
 Gene Mayer (quarti di finale)
 Mats Wilander (primo turno)
 Sandy Mayer (primo turno)
 Mark Edmondson (primo turno)

 Brian Teacher (terzo turno)
 Raúl Ramírez (terzo turno)
 Steve Denton (finale)
 Mel Purcell (primo turno)
 Roscoe Tanner (primo turno)
 Chip Hooper (primo turno)
 Brian Gottfried (quarti di finale)
 Hank Pfister (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1982